Алексей Ильич Саенко — советский учёный-онколог, доктор медицинских наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1908 году в селе Константиноградовка. Член КПСС.

Образование высшее.

С 1932 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

До 1941 гг. — врач-онколог в Иркутской областной клинической больнице.

Участник Великой Отечественной войны в составе полевого подвижного госпиталя № 735, 114-й стрелковой дивизии, 229-го медико-санитарного батальона.

 В 1946—1959 гг. — доцент кафедры хирургии Казахского медицинского института, заведующий кафедрой факультетской хирургии, проректор Карагандинского медицинского института, главный хирург Иссык-Кульского облздравотдела, заведующий кафедрой хирургии и проректор Киргизского государственного медицинского института.
 В 1959—1982 гг. — директор Киргизского НИИ онкологии и радиологии.
 В 1982—1987 гг. — заведующий кафедрой онкологии Киргизского государственного медицинского института.

C 1987 гг. — персональный пенсионер.

Умер во Фрунзе в 1988 году.

Литература 
 Саенко, Алексей Ильич. Хирургическое лечение распространенных форм рака желудка [Текст]. — Фрунзе : Кыргызстан, 1967. — 227 с., 12 л. ил.; 22 см.
 Саенко, Алексей Ильич. Рак желудка [Текст]. — Фрунзе : Кыргызстан, 1968.
 Саенко Алексей Ильич. Очерки хирургии рака желудка [Текст]. — Фрунзе : Кыргызстан, 1980. — 135, [2] с. : граф., ил., табл.
 Саенко Алексей Ильич. Основное заглавие: Тотальная гастрэктомия при раке желудка [Текст]. — Фрунзе : Кыргызстан, 1973. — 239 с. : табл.

Примечания 

 
Медики Великой Отечественной войны
Доктора медицинских наук
Директора научно-исследовательских институтов
Онкологи СССР